Onomàstica:
 Antínous, jove company de l'emperador Adrià, divinitzat després de la seva mort.
 Antínous de Molòssia, noble de l'Epir mort el 168 aC.
 Astronomia: 
 Antínous, constel·lació anomenada així en honor de l'amant d'Adrià.
 Mitologia:
 Antínous, cabdill dels pretendents de Penèlope a lOdissea
 Llibreries:
 Antinous, llibreria de Barcelona de temàtica LGBT.